Турнир претендентов 1951 года ("Challenge Mondial 1951") — шашечный турнир, проведённый под эгидой ФМЖД, по результатам которого был определён соперник чемпиона мира по международным шашкам Пита Роозенбурга в назначенном на этот же год матче. Турнир был проведён с 1 по 6 мая 1951 года в Париже (Франция) в два круга с участием шестерых шашистов: чемпионов национальных первенств Бельгии, Франции, Италии, Швейцарии, а также чемпионов Нидерландов 1949 и 1951 годов. Победил в турнире и получил право на матч за звание чемпиона мира гроссмейстер Рейнир Корнелис Келлер

Итоги турнира

Ссылки 
 Challenge Mondial Parijs 1951 — таблица турнира на сайте Toernooibase Dammen KNDB
 Match Roozenburg — Keller om de wereldtitel // Provinciale Zeeuwse Courant — 1951 — 14 juli 1951 — pagina 12

Чемпионаты мира по международным шашкам